Александр Панасюк:
 Панасюк, Александр Львович (род. 1948) — советский и российский учёный, член-корреспондент РАН (2022).
 Панасюк, Александр Николаевич (род. 1958) — российский учёный, специалист в области механизации сельскохозяйственного производства, член-корреспондент РАН (2019).
 Панасюк, Александр Юрьевич (род. 1940) — советский и российский психолог.